

Monte Santo est une municipalité de l'État de la Bahia
 Monte Santo de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Monte Santo do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins

Voir aussi

 Monte

Homonymie de toponyme